Термин Луи́ Праде́ль может означать:
 Луи Прадель (1906—1976) — французский политик, мэр Лиона в 1957—1976 годах
 Площадь Луи Прадель — площадь в Лионе, расположенная недалеко от здания мэрии города
 Отель де Виль — Луи Прадель — станция метро, находящаяся под площадью Луи Прадель в Лионе

См. также 
 Прадель